Alexandra Recchia (née en 1988), karatéka française ;
 Emilio Recchia (1888-1969), religieux italien, juste parmi les nations, vénérable ;
 Lucia Recchia (née en 1980), skieuse alpine italienne.

Homonymie de patronyme